Alcyon peut désigner :
 Alcyon, un oiseau légendaire apparaissant dans les textes grecs et latins anciens, assimilé à de nombreuses espèces par la suite ;
 Alcyon, un dialogue du pseudo-Platon ;
 Alcyon, un nom commun d'une sous-famille des alcyonaires, un animal sous-marin de type corail mou ;
 Alcyon, une marque française de bicyclettes, de motocyclettes et d'automobiles (1902-1954) ;
 Alcyon, une série en bande dessinée créée par Richard Marazano et Christophe Ferriera ;
 Alcyon, une goélette de 3 mâts,  école nautique féminine au monde, créée par Georges Hébert en 1929 à Deauville.

Navires de guerre 
Alcyon ou L'Alcyon peut aussi désigner :
 , un vaisseau de ligne français de 40 canons ;
 , un vaisseau de ligne français de 50-58 canons ;
 L'Alcyon, un torpilleur français ;
 , un navire de services français.

Voir aussi 
 Mer des Alcyons
 
 Équipe cycliste Alcyon, une formation française de cyclisme sur route (1906-1929)
Homonymie de bateaux